Лоран Потенот (; 1660 — 31.8.1732) — французский математик и инженер, академик Парижской академии наук, профессор престижного научно-исследовательского института Коллеж де Франс.

Лоран Потенот принимал участие в триангуляции Д. Кассини, начатой в 1683 году. Вместе с Лаиром занимался нивелировкой реки Эр в рамках идеи перенаправить эту реку в Версаль. В окрестностях города Ментенон сохранились остатки акведуков, построенных для этого незавершённого проекта.

Имя Потенота получила классическая геодезическая задача нахождения местоположения точки по трём известным ориентирам, если известны их координаты и азимуты, под которыми эти ориентиры наблюдаются из искомой точки.

Примечания 

Математики Франции
Члены Французской академии наук